Чередующаяся перестановка (перестановка down-up; иногда альтернирующая перестановка от  или пилообразная перестановка) — перестановка , такая что её члены по очереди возрастают и убывают, начиная с убывания:
 .

Обратно чередующаяся перестановка (перестановка up-down)  — такая, что её члены по очереди возрастают и убывают, начиная с возрастания:
 .

Иногда условие того, начинается ли чередование с возрастания или убывания, опускают, и оба варианта называют чередующимися перестановками без уточнения.

Симметрии 

Чередующиеся перестановки могут быть изображены геометрически как пилообразная кривая (см. рисунок справа). На них существует два биективных отображения — отражение относительно горизонтали или вертикали. При этом горизонтальное отражение переводит чередующиеся в чередующиеся для нечётной длины и в обратно чередующиеся для чётной, а вертикальное — всегда в обратно чередующиеся. В частности, число чередующихся и число обратно чередующихся перестановок на одном количестве элементов одинаково.

Количество перестановок 
Числа  чередующихся перестановок на  элементах образуют последовательность, начинающуюся c 1, 1, 1, 2, 5, 16, 61, 272, 1385, 7936, 50521, …, см. .

Разбивая чередующиеся или обратно чередующиеся перестановки по положению элемента , можно показать, что эта последовательность удовлетворяет рекуррентному соотношению
 .

Таким образом, экспоненциальная производящая функция  этой последовательности удовлетворяет дифференциальному уравнению
 
с начальным условием . Из этого можно вывести, что она равна .

Секанс чётен, а тангенс — нечётен, поэтому чётные члены последовательности совпадают с коэффициентами в ряде Тейлора секанса, а нечётные — тангенса, а потому выражаются через числа Бернулли и числа Эйлера соответственно, см. подробности в Тригонометрические функции#Определение тригонометрических функций через ряды.

Ассимптотически последовательность  равна
 .
Число справа примерно равно вероятности того, что перестановка чередующаяся.

Числа Энтрингера 

Числа Энтрингера () — это числа  чередующихся перестановок  элементов, начинающихся с . Таким образом,
 .
Кроме того, поскольку к любой обратно чередующейся последовательности можно прибавить в начале , и получить чередующуюся последовательность,
 ,
а потому числа чередующихся последовательностей — частный случай чисел Энтрингера.

Числа Энтрингена удовлетворяют рекуррентному соотношению
 
и потому образуют треугольник наподобие треугольника Паскаля (см. справа). Последовательность, получающаяся при его построчном перечислении с пропуском нулей, — это .

Примечания 

Перестановки
Перечислительная комбинаторика